Бокель — многозначный термин.

 Бокель (Куксхафен) — муниципальный район в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бокель (Пиннеберг) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Бокель (Рендсбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Бокель, Джордж ван (родился в 1950 году) — нидерландский футболист, нападающий.
 Бокель (футбольный клуб) — черногорский футбольный клуб, базирующийся в Которе.

Также:
 Бокели — жители Боки Которской, в единственном числе «бокель» («bokelj»).